Рејес Етла има више значења:

 Општина Рејес Етла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Рејес Етла (Рејес Етла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику